Alwig von Sulz ist der Name folgender Personen:

* Alwig von Sulz, auch Alwig II. von Sulz (ca. 1530–1572), Landgraf im Klettgau, Kaiserlicher Rat, Hauptmann und Landvogt im Oberelsass
 Alwig von Sulz (1586–1632), Landgraf im Klettgau
 Alwig X. von Sulz, auch Alwig I., nach neuerer Forschung Alwig VIII. (1417–1493), Graf zu Vaduz, Schellenberg und Blumeneck, Landgraf im Klettgau und Erbhofrichter in Rottweil